Ковель — районний центр Волинської області
 Ковель — прикордонний пункт контролю
 Ковель — залізнична станція Рівненської дирекції Львівської залізниці
 «Ковель» — нічний швидкий поїзд сполученням Ковель — Харків